Сезон 1912/13 — 3-й сезон в истории «Винер Аматёр», а также 2-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый класс.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1912/13 на сайте AustriaSoccer.at

1912/1913
Винер Аматёр